Валóвая у́лица — название улиц в различных странах мира.

Польша 
 Валовая улица — улица в Тарнуве.

Россия 
 Валовая улица — улица в Москве.
 Валовая улица — улица в Саратове.
 Валовая улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Валовая улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Валовая улица — улица в Глухове.
 Валовая улица — улица в Запорожье.
 Валовая улица — улица в Ивано-Франковске.
 Валовая улица — улица в Коломые.
 Валовая улица — улица во Львове.
 Валовая улица — улица в Прилуках.
 Валовая улица — улица в Тернополе.